__БЕЗКН__

-{TCAP}- може се односити на:

 Апликацијски дио преносних могућности, протокол за телефонију
 Ацетон пероксид, експлозивни кемикал
 -{TCAP (gen)}-